Дивізія А 1938-39 — 27-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул всьоме здобув Венус (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1938-39
Румунія
Румунія
1938 у румунському спорті
1939 у румунському спорті